Яхта () — народная игра в кости, предшественница покера на костях, схожего с ней по игровому процессу.

Ход игры 
В яхту можно играть в одиночку или с любым количеством противников. Игроки ходят по очереди, бросая одновременно пять костей, предпочтительно при этом использовать специальный стакан. После каждого броска игрок выбирает, какие кости оставить, а какие перебросить. Игрок может перебросить любое количество (включая все пять) костей два раза за ход. В каждом ходе необходимо записать очки за одну из возможных комбинаций, если подходящих не осталось, то нужно написать 0 за любую. Каждую комбинацию можно записать только один раз. Игрок с наибольшим количеством очков в конце игры побеждает.

Подсчёт очков 
Очки записываются за следующие комбинации:

Верхняя секция:
 Единицы (): Сумма всех костей, на которых выпали 1.
 Двойки (): Сумма всех костей, на которых выпали 2.
 Тройки (): Сумма всех костей, на которых выпали 3.
 Четверки (): Сумма всех костей, на которых выпали 4.
 Пятерки (): Сумма всех костей, на которых выпали 5.
 Шестёрки (): Сумма всех костей, на которых выпали 6.

Если игрок набирает по крайней мере 63 очков (по три кости с каждым числом) в верхней секции, он получает бонус в виде 35 очков (Это не обязательное правило).

Нижняя секция:
 Сэт (): Три кости, на которых выпали одинаковые значения. В очки записывается сумма этих трёх костей.
 Карэ (): Четыре кости, на которых выпали одинаковые значения. В очки записывается сумма этих четырёх костей.

 Младший стрит (): Любые четыре последовательных числа (1, 2, 3, 4 или 2, 3, 4, 5 или 3, 4, 5, 6). Записывается 25 очков.
 Старший стрит (): Пять последовательных чисел (1, 2, 3, 4, 5 или 2, 3, 4, 5, 6). Записывается 30 очков.
 Фул Хаус (): Пара и тройка любых одинаковых костей. Записывается 40 очков.
 Яхта (): Пять костей, на которых выпали одинаковые значения. Записывается 50 очков.
 Шанс (): Записывается сумма всех выпавших костей.

См. также 
 Покер на костях
 Кости
 Свинья (игра в кости)

Примечания 

Азартные игры
Игры в кости
Настольные игры по алфавиту